Хосе или Хусепе де Рибе́ра () по прозвищу Спаньолетто (Lo Spagnoletto — «маленький испанец»; ) — испанский караваджист эпохи барокко, живший и работавший в итальянском Неаполе. Помимо живописных работ, оставил большой объём графики. Наиболее значительный испанский гравёр, работавший до Гойи.

Большинство его произведений хранятся в музее Прадо и в неаполитанских церквях (в частности, в соборе св. Януария).

Биография 
Как сообщает биограф Паломино, учился в мастерской Франсиско Рибальты. Сведения о молодости Риберы крайне обрывочны. Вероятно, не позднее 1613 года он перебрался в Италию, где, как принято считать, изучал картины старых мастеров в Парме и Риме.

Все сохранившиеся работы художника датируются неаполитанским периодом. Впервые о нахождении Риберы в Неаполе сообщается под 1616 годом, когда он женился на местной жительнице. Работал по заказам местного духовенства и вице-короля герцога Осуна, а также его преемников. Большинство заказчиков увозило картины Риберы с собой в Испанию, где его ценили и много копировали. В 1626 г. он был избран членом римской академии Св. Луки.

Творчество 
Ранние картины Риберы находятся в русле традиции тенебризма и, подобно работам его наставника Рибальты, выполнены под сильным влиянием Караваджо. Позднее на караваджистскую основу наложилось влияние предельно далёких от Караваджо болонских академистов Карраччи. Как и в случае с Караваджо, стилевая манера Риберы строится на контрастах света и тени. В драматических сценах мученичества он выявлял победу духа и воли над телесной немощью и страданием.

Натуралистичность полотен Риберы сделала его героем жутких легенд и сплетен. Многие годы он делал зарисовки во время допросов в тюрьмах, наблюдая, как ведут себя люди под пытками. В творческом наследии Риберы преобладают мифологические и религиозные темы. Его влекли античная история, события Ветхого и Нового Заветов, сцены из жизни святых. Сохранилось также несколько портретов.

Как отмечено в БСЭ, приблизительно с 1635 года Рибера «переходит к более уравновешенным решениям: светотень в его произведениях становится мягче, цветовая гамма насыщается золотистыми или серебристыми оттенками». Жуткие в своей реалистичности детали подчёркиваются грубыми мазками кисти. Драматический эффект ран, морщин, бород зачастую достигается утолщением красочного слоя.

Одним из лучших произведений художника считается картина «Св. Инесса» (1641; Дрезден, Картинная галерея).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Рибера Хусепе де. Картины и биография
 Хусепе де Рибера. Испанская живопись

Придворные художники
Испанские художники барокко
Художники Испании XVII века
Гравёры Испании XVII века
Художники Неаполя
Персоналии:Золотой век Испании